Иделер:

 Иделер, Карл Вильгельм (1795—1860) — немецкий психиатр, племянник астронома Людвига Иделера.
 Иделер, Христиан Людвиг (1766—1846) — немецкий астроном.
 Иделер, Юлиус Людвиг (1809—1842) — немецкий классический филолог, лингвист, физик и натуралист.

Другое 
 Иделер — крупный ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.